Schiereck ist der Nachname folgender Personen: 

 Dirk Schiereck (* 1962), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer an der Technischen Universität Darmstadt
 Horst Schiereck (* 1948), deutscher Politiker (SPD) und Oberbürgermeister der Stadt Herne